Numele de Nicolae Dabija se poate referi la:

 Nicolae Dabija (1837-1884), general, ministru de război al României 
 Nicolae Dabija (1907-1949), maior, luptător anticomunist
 Nicolae Dabija (1948-2021), scriitor din Republica Moldova